Мордовець Андрій Микитович (1918—2006) — український живописець, член Спілки художників України.
 Мордовець Данило Лукич — російський письменник, історик.
 Мордовець Йосип Лаврентійович (1899—1976) — міністр державної безпеки і голова КДБ Молдавської РСР, генерал-майор. Депутат Верховної ради Молдавської РСР. Депутат Верховної Ради СРСР 2—4-го скликань.
 Мордовець Леонід Михайлович — народний депутат України 4-го та 5-го скликань.
 Мордовець Олег Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Прізвища